Wilhelm af Wied () kan henvise til flere personer med dette navn:

 Wilhelm af Wied (1845-1907) – fyrste af Wied fra 1864 til 1907, officer og politiker
 Wilhelm af Wied (1876-1945) – fyrste af Albanien fra 1914 til 1925